Montesquieu (Lot i Garonna) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Montesquieu (Hérault) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Montesquieu (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Monteskiusz (Charles Louis de Secondat baron de la Brede et de Montesquieu), osiemnastowieczny francuski filozof.